Белькер:

 Белькер — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. 
 Белькер — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.